Весёлка обыкнове́нная, или Фаллюс нескромный, или Сморчок вонючий, или Сморчок подагрический () — гриб-гастеромицет порядка Весёлковые, или Фаллюсовые (Phallales).

Народные названия:
 «выскочка»
 «чёртово яйцо», «яйцо ведьм»
 «срамотник»
 

Внешний вид гриба определил этимологию его русского, латинского и английского названия.

Описание 

Весёлка — шляпочный гриб высотой 10—30 см.

Молодое плодовое тело яйцевидное, диаметром до 6 см, в основании заметен белый мицелиальный тяж.

Перидий (оболочка) кожистый, гладкий, белый или кремовый, незрелая мякоть студенистая, с редечным запахом. При созревании перидий разрывается на две-три лопасти и имеет вид вольвы.

Проросшее (зрелое) плодовое тело состоит из ножкоподобного рецептакула цилиндрической формы, полого, с губчатыми стенками, белого или жёлтого цвета, размерами 12—22 × 2—4 см. На верхушке рецептакула находится колокольчатая шляпка высотой 4—5 см, с ячеистой поверхностью, покрытая слизистой тёмно-оливковой глебой. Наверху шляпки имеется плотный диск с отверстием. Зрелый гриб имеет сильный неприятный запах гниющих остатков или падали.

В литературе имеются сведения о том, что скорость роста весёлки обыкновенной одна из самых больших скоростей роста в природе и может достигать 5 мм в минуту. Этот показатель превышает скорость роста бамбука, который часто приводится как хрестоматийный пример абсолютного достижения скорости роста в мире растений.

Споровый порошок желтоватый, споры 3,5—5 × 1,5—2 мкм, эллипсоидно-цилиндрические, гладкие.

Экология и распространение 
Может быть сапрофитом или образует микоризу с дубом, буком, некоторыми кустарниками.

Споры распространяются мухами и другими насекомыми, привлекаемыми запахом гриба.

Встречается повсеместно, особенно часто в широколиственных лесах, предпочитает богатые перегноем почвы. Распространена в Европе, на Кавказе, в Сибири, на Дальнем Востоке.

Плодовые тела появляются одиночно или группами.

Сезон с мая по октябрь.

Сходные виды 
Весёлка Адриана: отличается розово-фиолетовым окрасом перидия (оболочки яйца), а также, в отличие от P. impudicus, при созревании имеет довольно приятный дрожжевой запах. Гриб съедобен как в стадии яйца, так и после его раскрытия.

Пищевые качества 
Гриб съедобен как в дородовом возрасте (в виде яйца), так и только что проросшем виде, считается вкусным. Во Франции употребляется в сыром виде, как редис. После полного прорастания через некоторое время (несколько часов, день) гриб не рекомендуется к употреблению, поскольку запускаются процессы гниения и естественного разложения.

Лечебные свойства 
В народной медицине используются водные и спиртовые настойки из свежих или высушенных плодовых тел весёлки. Настойку на водке ранее применяли при «болях в животе», промывали ею раны, с помощью весёлки лечили подагру и почечные заболевания.

Под названием «земляное масло» применяется при подагре, ревматизме, некоторых заболеваниях желудка.

Легенды и поверья 
Специфическая форма гриба и изменение запаха в процессе роста вызывали интерес у людей.

«Яйцо ведьм» считалось лучшим средством, чтобы вызывать чувство любви, а зрелый гриб считался ядовитым.

Меры охраны 
Вид Фаллюс нескромный занесён в Красную книгу Свердловской области.

Примечания

Литература

Ссылки 

 http://mushrooms.academic.ru/1803/Веселка_обыкновенная

Съедобные грибы
Весёлковые
Лекарственные грибы
Виды грибов, описанные в Systema mycologicum